La presente tabella riporta il dettaglio incontri di tutti i club che abbiano partecipato ad almeno un campionato di Second Division, First Division e Football League Championship a girone unico (dal 1892 a oggi con interruzione tra il 1939 e il 1946).

Sono esclusi gli incontri di play-off e play-out che non assegnano punti in classifica.
I dati sono aggiornati al 5 maggio 2019, data di termine del campionato di Football League Championship 2018-2019. In grassetto troviamo le squadre che attualmente partecipano alla Football League Championship 2019-2020, tuttavia di quest’ultime l’aggiornamento vi è stato solo per le stagioni al secondo livello del calcio inglese, per il resto (Vittorie, Pareggi, Sconfitte etc.) i dati restano sempre aggiornati al termine del campionato scorso.

Note

Voci correlate 
 Second Division
 First Division

Second Division
Classifiche perpetue di calcio